Grillberg ist der Name folgender Orte:

 Grillberg (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Bezirk Landshut, Bayern
 Grillberg (Gemeinde Kappel), Ortschaft der Gemeinde Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Grillberg (Gemeinde Ragnitz), Ortsteil von Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Grillberg (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark